Betretungsrecht steht für:
 Betretungsrecht (hoheitlich), weltweit das Recht von Trägern öffentlicher Belange, privates Eigentum zu betreten
 Betretungsrecht (Erholung, Sport), in Deutschland das Recht auf Zugang als Gemeingebrauch

Siehe auch
 Wegerecht – zu entsprechenden Begriffe in anderen Rechtsordnungen